Dżulunica – rzeka w północnej Bułgarii 
 Dżulunica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Ruse
 Dżulunica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo